Якушина — женская форма фамилии .

Известные носительницы 
* Якушина, Ярослава Ивановна (род. 1993) — российский боксёр, многократная чемпионка страны по боксу.
 Якушина, Валентина Васильевна (1923—2016) — Герой Социалистического Труда.